Giuseppe Mancini – imprenditore italiano
Giuseppe Mancini – calciatore italiano
Giuseppe Mancini – militare italiano
Giuseppe Mancini – arcivescovo italiano
Gian Giuseppe Mancini – architetto, scenografo, pittore e scultore italiano